Rezultati Prvenstva Anglije 1967 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. John Newcombe je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Manuel Santana (prvi krog)
  Roy Emerson (četrti krog)
  John Newcombe (prvak)
  Tony Roche (drugi krog)
  Cliff Drysdale (četrti krog)
  Ken Fletcher (četrtfinale)
  Jan Leschly (drugi krog)
  Bill Bowrey (tretji krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 
 

Moški posamično
1967